

Lokalizacje

Austria 
 St. Wolfgang im Salzkammergut – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Gmunden

Szwajcaria 
 St. Wolfgang – miejscowość w kantonie Solothurn
 St. Wolfgang – miejscowość w kantonie Zug

Zobacz też 
 Sankt Wolfgang